Otite esterna diffusa: processo infiammatorio benigno e auto limitante che si caratterizza per dolore ed eritema del condotto uditivo esterno.
Otite esterna maligna: grave processo infiammatorio suppurativo-necrotizzante del condotto uditivo esterno e dei tessuti peri-auricolari che si instaura nei soggetti immunodepressi o defedati.